Leonard Sharp ist der Name von
 Leonard Sharp (Schauspieler) (1890–1958), britischer Schauspieler
 Leonard Sharp (Gewerkschaftler) (1902–1972), britischer Gewerkschaftler, MBE
Siehe auch
 Leo Sharp, US-Veteran, Pflanzenzüchter und Drogenkurier